Sheriff Callie’s Wilder Westen ist eine US-amerikanische Animationsserie, die seit 2014 produziert wird.

Handlung 
Die liebenswerte Katze Callie sorgt mit ihrem Zauber-Lasso, dem pinkfarbenen Cowboyhut und ihrem Pferd Glitzi dafür, dass Recht und Ordnung in ihrer Kleinstadt im Wilden Westen herrschen und alle nett und freundlich zueinander sind. Stets an ihrer Seite ist dabei ihr treuer Hilfssheriff, der Specht Pick. Außerdem unterstützt sie ihr Freund Tobi, ein Kaktus, der immer optimistisch ist und an allem Spaß hat. So erleben sie viele Abenteuer, helfen den anderen Bewohnern und lernen dabei immer neue Dinge dazu.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird seit 2014 von DHX Media, DQ Entertainment, Wild Canary und Wildbrain Entertainment in den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind bisher 2 Staffeln mit 45 Folgen entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 20. Januar 2014 auf Disney Junior ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 5. Mai 2014 auf Disney Junior Deutschland und im Free-TV am 23. Februar 2015 auf Disney Channel statt.

Synchronisation

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 
 

Animationsserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre
Disney Junior